Truro puede referirse a:

 Truro, Cornualles, Inglaterra

 Truro (Iowa), Estados Unidos
 Truro (Massachusetts), Estados Unidos
 Truro (Nueva Escocia), Canadá